Meerhuizen (buurtschap), voormalige buurtschap in de gemeente Nieuwer-Amstel.
Meerhuizen (hofstede), voormalige buitenplaats aan de Amstel nabij de buurtschap.